Nowy początek (Arrival) – fantastycznonaukowy dreszczowiec filmowy z 2016 roku produkcji amerykańskiej, reż. Denis Villeneuve, zdj. Bradford Young
 Nowy początek – album muzyczny zespołu Hurt, wydany w 2007 roku